Die Ferrareser Geschichten umfassen folgende fünf 1956 (deutsch 1964) erschienene Erzählungen von Giorgio Bassani:

 Eine Gedenktafel in der Via Mazzini
 In einer Nacht des Jahres 1943
 Die letzten Jahre der Clelia Trotti
 Lida Mantovani
 Der Spaziergang vor dem Abendessen